Lantins ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold de Lantins (1400–1432), franko-flämischer Komponist und Sänger der frühen Renaissance
 Hugo de Lantins (1400–1430), franko-flämischer Komponist und Sänger der frühen Renaissance